Nayar ist

— die geographische Bezeichnung von:

 La Mesa de Nayar im mexikanischen Bundesstaat Nayarit
 Municipio El Nayar im mexikanischen Bundesstaat Nayarit

— der Name folgender Personen:

 Abhishek Nayar (* 1983), indischer Cricketspieler
 Bala Krishnan Nayar (* 1927), indischer Botaniker 
 Baldev Raj Nayar (1931–2021), indischer Politikwissenschaftler 
 Guido Náyar Parada (* 1962), bolivianischer Politiker
 Kuldip Nayar (1923–2018), indischer Journalist
 Madhavan Parameswarau Nayar (* 1932), indischer Botaniker
 Nancy Ann Nayar, Indologin 
 P. Kunhiraman Nayar (1905–1978), indischer Schriftsteller 
 Rana Nayar (* 1957), indischer Anglistik-Professor und Übersetzer 
 Shree K. Nayar (* um 1960), indischer Computeringenieur und US-Hochschullehrer
 Vineet Nayar (* 1962), indischer Manager

— sowie: 

 ein Familienname Nayar oder Nayyar aus dem indischen Punjab
 der Kaste Nayar im südindischen Bundesstaat Kerala
 das Nayar-Tempelschwert aus Indien
 die Territorialprälatur Jesús María del Nayar mit Sitz im mexikanischen El Nayar
 den westlichen Dialekt der Cora-Sprache
 dem Oren–Nayar Reflectance Model in der Physik
 dem Roman Nayar des mexikanischen Autors Miguel Ángel Menéndez Reyes

Siehe auch:

 Nayarit
 Nayyar
 Najar